KCMG, sigle de quatre lettres K, C, M et G, peut faire référence à :

 Commandeur dans l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges,
 KC MotorGroup, écurie hongkongaise de sport automobile.